Буя́нов — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Буянов, Александр Арсеньевич (1884—1918) — революционер, член самарского комитета РСДРП
 Буянов, Валентин Михайлович (1929—1998) — советский хирург, профессор, Лауреат Государственной премии 1988 года в области техники.
 
 Буянов, Владимир Петрович (1915—2002) — советский конструктор, специалист в области разработки ядерных зарядов и ядерных боеприпасов.
 Буянов, Евгений Вадимович (род. 1950) — российский писатель.
 
 
 Буянов, Леонид Сергеевич (1911—1965) — советский государственный и хозяйственный деятель в системе НКВД (МВД).
 
 Буянов, Пётр Кузьмич (1918—2011) — советский футболист, футбольный тренер.
 Буянов, Роман Алексеевич (1927—2020) — химик, член-корреспондент Российской академии наук.

Топоним 
 Буянов — село в Жидачовском районе Львовской области Украины.



См. также 
 Буяново — название населённых пунктов.